Alexander Mackenzie peut faire référence à :
 Alexander Mackenzie (1764-1820), un explorateur canadien ;
 Alexander Mackenzie (1822-1892), un homme politique canadien, Premier ministre de 1873 à 1878 ;
 Alexander Mackenzie (1847-1935), un compositeur britannique ;
 Alexander Mackenzie (né en 1956), un joueur écossais de rugby à XV.